Scudamore ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Scudamore, Herzogin von Norfolk (1750–1820), Herzogin von Norfolk

 Margaret Scudamore (1881–1958), britische Schauspielerin
 Michael Scudamore († 2014), britischer Jockey und Pferderennsporttrainer